Tóth Ede (1844–1876) színműíró, költő
Tóth Ede teniszező
Tóth Ede (1925–2010) történész